Комарица може бити:

 Комарица (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Република Србија
 Комарица (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ